Scheid (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Scheid (Zwitserland), een plaats in het Zwitserse kanton Graubünden